Velamen puede referirse a:

Vela (náutica), el conjunto de velas de una embarcación; o

Velamen (botánica), una estructura de la raíz de algunas plantas.